Guaminí peut désigner :

 Guaminí, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Guaminí,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.